Znaur (district), een district in de Georgische afscheidingsrepubliek Zuid-Ossetië.
 Znaur (plaats), het bestuurlijke centrum hoofdplaats van dit district.